Die Bezeichnung Harlekinfrösche wird verwendet als:

 ein Synonym für die Gattung Stummelfußfrösche aus der Familie der Kröten
 deutscher Trivialname für die Gattung Pseudis aus der Familie der Laubfrösche (Amphibien), s. a. der Große Harlekinfrosch Pseudis paradoxa